Tegn (fra norrønt teikn) er et ord med flere specialiseringer - og ikke at forveksle med bydemåde/imperativ  af at tegne.

Generelt 
 Tegn (symbol) - noget konkret (en ting, et væsen, et dyr, en menneskelig figur eller lignende), som har en bogstavelig betydning i teksten, men som derudover også har en billedlig (overført; dvs metaforisk) betydning
 Tegn (skilt) - en tavle, plade, plakat, skærm eller lignende, der er forsynet med en påskrift eller symbol

Sprog 
 Tegn (skrift) - sprog kan gengives med tegn, som skrift og tegnsætning
 Tegn (braille) - blindes braille-skrift består af tegn

 Symbolsprog
 Den matematiske algebra, logisk notation, musiknoder eller de taostiske trigrammer består af tegn

 Kropssprog
 Tegn (gestik) - tegn via arme og ben
 Tegn (mimik) - tegn via ansigtet

Teknik 
 Tegn (modulationssymbol) - udover skrift - kan bestå af tegn, såsom røgsignaler og bavne, spejl-refleksioner og signalflag
 Tegn (morse) - Morse-koden består af tegn
 Tegn (datalogi) - tegnsæt udgøres af tegn

Andet 
 Tegn (astrologi)

Se også 

 Vartegn - et kendetegn: et bygningsværk, et kunstværk eller et monument, der er et iøjnefaldende symbol for en lokalitet
 tegnsprog - benyttes bl.a. af døve